Boston Blazers est le nom de deux équipes de crosse :
 Boston Blazers, une franchise américaine de crosse en salle depuis 2008.
 Blazers de Boston, une équipe de crosse de 1992 à 1997.